Мейрамов Кыдыргельды Мейрамович (18 ноября 1932г, Щучинск,  Кокшетауская (Акмолинская ) область - октябрь 2015 г., Казахстан)  — юрист, судья, старший советник юстиции (полковник юстиции).

Биография 
Кыдыргельды Мейрамович  родился в 1932 году 18 ноября в городе Щучинске, Кокшетауской (ныне Акмолинской) области.

В 1939-40 гг. учебном году Мейрамов Кыдыргельды пошел в первый класс средней школы г. Щучинска, где окончил 7 классов.

В 1949 г., успешно окончив среднюю школу № 28 им. М. Габдуллина г. Акмолинска (ныне Нур-Султан), поступил на первый курс Алматинского Государственного юридического института.

После окончания института в 1953 г. по путевке Прокуратуры Союза ССР прибыл на работу в органы прокуратуры Павлодарской области. Здесь начал свою трудовую деятельность с должности следователя, через некоторое время его назначили помощником прокурора области.

С января 1959 г. по апрель 1960 г. работал инструктором, зав.отделом Павлодарского горкома партии.

Приказом Генерального прокурора Союза ССР в апреле 1960 г. был назначен заместителем, затем первым заместителем прокурора Павлодарской области.

В 1964 году приказом Генерального прокурора СССР в порядке поощрения он впервые в Казахстане получил классный чин – старший советник юстиции (полковник юстиции).

В феврале 1968 года сессией областного Совета народных депутатов был избран председателем Павлодарского областного суда и на этой должности находился более 13 лет.

В мае 1981 года утвержден заведующим отделом административных органов Павлодарского обкома Компартии Казахстана.

В феврале 1984 года избран Членом Верховного Суда СССР.

В июле 1988 года избран председателем Павлодарского областного суда.

В ноябре 1995 года ушел в отставку.

В период работ на различных должностях в составе делегаций и во главе их посещал по служебным делам Польшу, Чехословакию, Германию, Францию, Афганистан, Турцию, Египет и внес посильный вклад в налаживание взаимоотношений с этими странами по судопроизводству.

В октябре 2015 г. ушел из жизни.

Награды и звания 
Мейрамов Кыдыргельды был награждён орденом «Трудового Красного Знамени», 3 медалями Союза, 2 медалями Республики Казахстан, Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Кроме того, Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым ему присвоен классный ранг — «Судья высшего квалификационного класса».

Также поощрен:

Верховным судом Союза ССР — 2 благодарности.

Генеральным прокурором Союза ССР — внеочередное присвоение классного чина — Старший советник юстиции.

Министерством юстиции Союза ССР — Почетная грамота.

ЦК Профсоюза работников госучреждений — Почетная грамота.

Гражданской обороной Союза ССР — Знак отличия.

Верховным судом Республики Казахстан — Звание «Почетный судья РК».

Союзом судей Республики Казахстан — Почетный знак «Уш би»

Комитетом по администрированию — Звание «Почетный работник судов при Верховном суде судебной системы» Республики Казахстан

Генеральным прокурором Республики Казахстан — Именные часы и благодарность.

Павлодарским облисполкомом народных депутатов — Почетная грамота.

Павлодарским облсовпрофом — Почетная грамота.

Акимом Павлодарской области — Знаком «За заслуги перед областью», Почетной грамотой.

Избирался: 

— членом Павлодарского Горкома комсомола,

— членом Павлодарского горкома партии,

— членом Павлодарского обкома Компартии Казахстана в 1961—1983 г.,— депутатом Павлодарского областного Совета народных депутатов в 1969—1983 г., 1988-93г.'''

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1932 году